Korkia kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkia (ö i Finland, Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Korkia (ö i Finland, Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar